Ubsa Nuur kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Uvs Nuur (sjö i Mongoliet), 
 Uvs, provins, 

Robotskapade Mongolietförgreningar